Osoby o tym nazwisku:
 Dieter Arend – niemiecki wioślarz, olimpijczyk
 Geoffrey Arend – amerykański aktor
 Willy Arend – niemiecki kolarz torowy

Osoby o tym imieniu:
 Arend Agthe – niemiecki reżyser filmowy i scenarzysta
 Arend Dickmann – holenderski wojskowy w służbie polskiej
 Arend Heyting – holenderski matematyk i logik
 Arend Schoemaker – holenderski piłkarz